Oriole Records puede referirse a:

 Oriole Records (Estados Unidos): sello discográfico de Estados Unidos.
 Oriole Records (Reino Unido): sello discográfico del Reino Unido.